Mantelmeeuw kan verwijzen naar:
Grote mantelmeeuw (Larus marinus)
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)